Plusieurs communes en Belgique et en France possèdent une rue de la Providence :

Rue de la Providence à Charleroi.

Rue de la Providence à Limoges ;
 Rue de la Providence à Marseille ;
 Rue de la Providence à Montpellier ;
 Rue de la Providence à Nice ;
 Rue de la Providence à Paris ;
 Rue de la Providence à Toulouse.

Odonyme